Esistono più comuni francesi con questo nome:

Menoux.
Menoux.